Kongo – film del 1932 diretto da William J. Cowen 
Monte Kongo – situato nella prefettura di Osaka
Classe Kongō – classe di incrociatori da battaglia giapponesi
Kongo – primo incrociatore da battaglia giapponese, appartenente all'omonima classe
Classe Kongō – moderna classe di cacciatorpediniere giapponesi
Kongo – popolazione africana
Regno di Kongo – regno dell'Africa Occidentale nel periodo fra il XIV secolo (circa 1395) e l'inizio del XX secolo (1914).